

Letteratura 
 Turr alla Nica – racconto della scrittrice Ben Pastor

Persone 
 Frank Türr – ex calciatore tedesco
 Stefania Turr – giornalista e scrittrice italiana di origine ungherese
 Stefano Turr – militare e politico ungherese